Појам Абрамс може да се односи на:
 Клејтон Абрамс, амерички генерал
 М1 Абрамс, амерички основни борбени тенк